Риндзак — українське прізвище.

Відомі носії 
 Риндзак Тадей Йосифович (нар. 26 вересня 1941) — український театральний художник, народний художник України (2002)
 Риндзак Михайло Йосифович (нар. 6 вересня 1947) — український театральний художник, народний художник України (2010)